Genesee County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Genesee County (Michigan)
 Genesee County (New York)